«Авата́р 3» () — эпический научно-фантастический фильм режиссёра, продюсера, сценариста и монтажёра Джеймса Кэмерона, выход которого намечен на 2024 год. Это второе продолжение к его фильму «Аватар» (2009), которое выйдет следом за фильмом «Аватар: Путь воды» (2022). Кэмерон продюсирует фильм вместе с Джоном Ландау; Рик Джаффа и Аманда Сильвер объявлены его соавторами по сценарию; позже было объявлено о том, что Кэмерон, Джаффа, Сильвер, Джош Фридман и  приняли участие в написании всех продолжений прежде, чем им поручили заканчивать отдельные сценарии, что таким образом делает неясным то, как их будут указывать в титрах. Ожидается, что все участники актёрского состава — Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Сигурни Уивер, Джоэл Дэвид Мур, Си Си Эйч Паундер, Мэтт Джеральд — вернутся к своим ролям, сыгранным в предыдущих двух фильмах.

«Аватар 3» начали снимать одновременно с фильмом «Аватар: Путь воды» 15 августа 2017 года. Два следующих продолжения начнут снимать, как только первые два пройдут стадию постпроизводства; они ожидаются к выходу в 2026 и 2028 годах соответственно.

В ролях 
 На’ви
 Сэм Уортингтон — Джейк Салли, бывший человек, который влюбился в Нейтири и подружился с На’ви, после того как стал частью программы «Аватар», после чего принял их сторону в конфликте с людьми и привёл их к победе; в конце первого фильма он становится новым лидером Оматикайя (центральный клан На’ви в истории) и передаёт свой разум в свой аватар навсегда.
 Зои Салдана — Нейтири, супруга Джейка, дочь предыдущего вождя клана.
 Си Си Эйч Паундер — Мо’ат, духовный лидер Оматикайя и мать Нейтири.
 Клифф Кёртис — Тоновари, лидер клана рифового народа Меткэйна.
 Дэвид Тьюлис — на данный момент его роль не объявлена. И хотя он старался быть скрытным относительно своего персонажа, Тьюлис обмолвился о том, что он «многое делает [в фильмах]», что его роль требует захвата движения, и что он появится с третьего по пятый фильмах. В январе 2020 года он упомянул, что его персонаж — На’ви.

 Люди
 Джоэл Дэвид Мур — доктор Норм Спеллман, бывший участник программы «Аватар», который принял сторону На’ви в первом фильме.
 Мэтт Джеральд — капрал Лайл Уэйнфлит, военный, ненавидящий На’ви.
 Джованни Рибизи — Паркер Селфридж, администратор корпорации RDA, ответственный за добычу анобтаниума в первом фильме.
 Дилип Рао — доктор Макс Патель, учёный, работавший над программой «Аватар» и решивший поддержать мятеж Джейка против RDA.
 Эди Фалко — генерал Ардмор, командир, отвечающий за интересы RDA.
 Брендан Коуэлл — Мик Скорсби, капитан охотничьего судна на Пандоре.
 Мишель Йео — доктор Карина Моуг.
 Джемейн Клемент — доктор Иэн Гарвин.

 Неизвестные
 Стивен Лэнг — полковник Майлз Куоритч, который привёл своих людей к конфликту с На’ви в первом фильме. И хотя этот персонаж умер в конце первого «Аватара», Кэмерон в 2010 году подтвердил, что Лэнг появится в первых трёх продолжениях, сказав при этом: «Я не собираюсь в деталях рассказывать, как мы вернём его, но ведь это же всё-таки научная фантастика. Его персонаж будет возникать в действительно неожиданных местах всей сюжетной линии нашей трёхфильмовой саги.» Позднее он заявил, что Куоритч выступит в качестве основного антагониста ещё раз, во всех четырёх сиквелах.
 Сигурни Уивер; изначально Уивер появилась в первом фильме в роли доктора Грейс Огустин, человека, который переходит на сторону На’ви и погибает во время конфликта. И несмотря на то, что и Уивер, и Кэмерон подтвердили, что сама Уивер вернётся в продолжениях, в 2014 она заявила о том, что она не будет играть того же персонажа.
 Уна Чаплин — Варанг, «сильный и яркий центральный персонаж, который присутствует во всех сиквелах саги».

Производство 
31 июля 2017 года было объявлено о том, что новозеландская студия визуальных эффектов Weta Digital приступила к работе над продолжениями фильма «Аватар».

Кастинг 
В августе 2017 было официально утверждёно, что Мэтт Джеральд свою роль капрала Лайла Уэйнфлита будет играть во всех последующих продолжениях. Также в августе 2017 Джеймс Кэмерон в интервью журналу Empire рассказал, что Стивен Лэнг не просто вернётся к своей роли в последующих четырёх сиквелах, а будет во всех этих четырёх фильмах главным злодеем. 3 октября 2017 Кейт Уинслет была утверждена на неуказанную роль во всех четырёх продолжениях к фильму, который сам Кэмерон описал как «Ronal». 25 января 2018 Дилип Рао подтвердил, что вернётся к своей роли доктора Макса Пателя.

Съёмки 
Съёмки фильмов «Аватар: Путь воды» и «Аватар 3» начались одновременно 25 сентября 2017 в Манхэттен-Бич (Калифорния). 14 ноября 2018 года Кэмерон сообщил о том, что съёмки с основным актёрским составом закончены. Съёмки следующих двух продолжений начнутся после окончания постпроизводства первых двух сиквелов.

Выход 
20th Century Studios запланировала выход фильма на 2024 год, через два года после выхода фильма «Аватар: Путь воды» (2022). Ранее в качестве даты выхода компания называла 17 декабря 2021.

Примечания

Ссылки 
 

Аватар (серия фильмов)
Фильмы, производство которых было приостановлено из-за пандемии COVID-19
Фильмы на английском языке
Фильмы на вымышленном языке
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы об инопланетянах
Фильмы-триквелы
Фильмы, спродюсированные Джеймсом Кэмероном
Фильмы США